

Сергина — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Сергина — присілок, Сорокинський район, Тюменська область